Fornacette steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Montespertoli, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Calcinaia, Provinz Pisa, Italien